Milstein:
 César Milstein, um bioquímico argentino
 Nathan Milstein, um violinista russo
 11776 Milstein, um asteroide

Sobrenomes judaicos
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões